Flashpoint (engl.: ‚Flammpunkt‘) bezeichnet:

 Flashpoint (1972), australischer Spielfilm aus dem Jahre 1972
 Flashpoint – Die Grenzwölfe, US-amerikanischer Politthriller aus dem Jahre 1984
 Flashpoint (1998), US-amerikanischer Pornofilm aus dem Jahre 1998
 Flashpoint – Das Spezialkommando, kanadische Polizei-Fernsehserie
 Flashpoint (Jazzband), US-amerikanische Jazzband
 Flashpoint (Tangerine-Dream-Album), Soundtrack-Album von Tangerine Dream aus dem Jahre 1984
 Flashpoint (Tom-Scott-Album), Jazz-Album von Tom Scott aus dem Jahre 1988
 Flashpoint (Rolling-Stones-Album), Live-Album der Rolling Stones aus dem Jahre 1991
 Flashpoint (Comic), Miniserie bei DC Comics aus dem Jahre 2011
 Flashpoint (Unternehmen), deutscher Videospiel-Publisher

Flash Point bezeichnet:

 Flash Point – Dou fo sin, chinesischer Actionfilm aus dem Jahr 2007

Siehe auch:

 Operation Flashpoint